Brockhampton steht für:
 Brockhampton (Gloucestershire), Ortschaft
 Brockhampton Estate, Gutshof
 Brockhampton (Band), US-amerikanisches Hip-Hop-Kollektiv/Boyband